Бюлете́нь (від  — «офіційний документ») — термін, що має такі значення:
 Виборчий бюлетень — письмове свідоцтво волевиявлення виборця
 Бюлетень — коротке повідомлення в пресі про важливі події в громадсько-політичному житті.
 Бюлетень — назва деяких періодичних видань:
 Бюлетень УГГТ
 «Інформаційний бюлетень» — газета
 Бюлетень — інформаційний звіт про хід зборів, конференцій, пленумів тощо
 Бюлетень «Промислова власність»
 Бюлетень «Еко-Україна»
 Бюлетень «НДО-Інформ»
 Офіційний вісник Президента України
 «Українка в Світі»
 Офіційний вісник України
 Бюлетень «Geológico y Minero»
 Бюлетень — розмовна назва листка непрацездатності

Посилання 
Бюлетень  // ВУЕ
Видання за форматом
Видавнича термінологія